Kámen kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kámen (okres Děčín)
 Kámen (okres Havlíčkův Brod)
 Kámen (okres Pelhřimov)
 Bílý Kámen (okres Jihlava)